Stettin steht für:
 Stettin La 11, einziges Leichtflugzeug der Staatlichen Ingenieurschule Stettin (1930er)
 Sender Stettin, Rundfunksendeanlage in der Stadt Stettin in Deutschland (ab 1925)
 Gattungsbezeichnung „Stettin“ (siehe Güterwagen der Deutschen Reichsbahn)
 Oberpostdirektion Stettin (bis 1945)
 Rastplatz Stettin, an der A2 bei Hamm gelegen
 Reichsbahndirektion Stettin (bis 1945)
 ÖSTU-Stettin, österreichisches Hoch- und Tiefbauunternehmen

Schiffe:
 Stettin (Schiff, 1886), Reichspostdampfer
 SMS Stettin (1907–1921), Kreuzer der der Kaiserlichen Marine
 Stettin (Schiff, 1914), auf der Werft J. W. Klawitter gebautes Fahrgastdampfschiff
 Stettin (Schiff, 1933), Eisbrecher und Museumsschiff
 Fährschiff Stettin, Einsatzgebiet Nord-Ostsee-Kanal

Stettin ist der Name folgender Örtlichkeiten:
 Stettin, Hauptstadt der Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Stettin (Schweden), Ortsteil von Katrineholm, Schweden
 Stettin (Wisconsin), Town(ship), USA
 Stettin, deutsche Bezeichnung für Štítina, Gemeinde im Okres Opava, Region Mährisch-Schlesien, Tschechien
 Flughafen Stettin, mehrere
 Flughafen Stettin-Goleniów, internationaler Flughafen außerhalb der Stadt Stettin, Polen, IATA-Code SZZ
 Flugplatz Stettin, Sportflugplatz im Stadtteil Dąbie von Stettin, Polen
 Regierungsbezirk Stettin, historischer preußischer Bezirk in der Provinz Pommern
 Schloss Stettin, mehrere
 Schloss Štítina, abgegangenes Bauwerk in Štítina in Mährisch-Schlesien, Tschechien
 Stettiner Schloss, Schloss in der Stadt Stettin, Polen
 Woiwodschaft Stettin, verschiedene
 Woiwodschaft Stettin (1945–1950)
 Woiwodschaft Stettin (1950–1975)
 Woiwodschaft Stettin (1975–1998)

Stettin ist der Familienname folgender Personen:
 August Lebrecht Stettin (1725–1779), Ulmer Buchhändler und Verleger

Siehe auch:
 Stettiner (Begriffsklärung)
 Stetina (Begriffsklärung)